Lauen est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 , réserve naturelle de  l'arrondissement de Zollernalb dans le land de Bade-Wurtemberg en Allemagne.

Patronyme 

 Michel Lauen (1961-), joueur américain de hockey sur glace.